Amador Nita, een Nederlands-Antilliaans politicus
Nita, een voetbalclub uit Nieuwer Ter Aa
Nita (district), een district in Japan
Nita (gemeente), een gemeente in Japan
Nita (geslacht), een spinnengeslacht